Luke Williams peut désigner :
 Luke Williams (1947-), catcheur néo-zélandais ;
 Luke Williams (1993-), footballeur anglais.